Brush Traction — производитель и разработчик локомотивов. Расположен в Лофборо в Лестершире, Британия, вдоль Midland Main Line ().

История 
В 1865 году Генри Хьюз, который был инженером, начал строить вагоны конки из железнодорожного подвижного состава на Falcon Works в Лофборо. Его первая компания, известна как: "Hughes’s Locomotive & Tramway Engine Works Ltd". Исторические отчёты крайне скудны, но считается, что Хьюз начал производство паровозов около 1867 года для Всемирной выставки в Париже. Его основным бизнесом, однако, были двигатели для трамваев, лёгкие паровые двигатели (обычно с конденсаторами), которые использовались в легковых автомобилях, что стало возможным благодаря трамвайному закону 1870 года (). Он был «пионером» для Суонских и Мубльских железных дорог (). Они отличались от трамвайных вагонов, где котёл и механизм были интегрированы в легковой автомобиль.

Среди первых паровозов, был паровоз «Бельмонт», который эксплуатировался Снэйлбичскими региональными железными дорогами () на колее 686 мм. Паровоз имел осевую формулу 0-2-0.

В 1881 Хьюз построены два 0-4-0STs колеи 3 фута (914 мм) для Ливерпульской Корпорации Водного Комитета для использования в строительстве гидротехнических сооружений на озере Вирнви в Уэльсе. В 1881 компания столкнулась с проблемами юридического характера и в 1882 была закрыта.

Позднее в 1882 году она была реформирована как Falcon Falcon Engine & Car Works Ltd. и поставила ещё три локомотива такой же конструкции для железных дорог на Вирнви. Опять же существует несколько записей, но завод остаётся загруженным производством как железнодорожных, так и трамвайных локомотивов и подвижного состава. Среди них были цистерны для Ирландии, Испании и Азорских острова. Были и субподряды от других фирм, таких как Kerr Stuart, в то время находившегося в Глазго.

В 1889 активы перешли в руки англо-американской Brush Electric Light Corporation, которая была создана в качестве британского подразделения компании Чарльза Фрэнсиса Браша Brush Electric Company в Америке. Затем он стал известен как Brush Electrical Engineering Company.

В период между 1901 и 1905 с использованием мотора Vauxhall Motors был разработана электрическая машина Brushmobile, хотя в итоге было построено только 6 экземпляров. До 1907 года с использованием французских двигателей было построено около 100 автобусов и несколько грузовиков.
В 1907-1908хх годах, фирма поставила первые 190 трамваев МБ для Санкт-Петербургской трамвайной сети.

В общей сложности в дополнение к трамвайным двигателям было построено около 250 паровозов.  Производство последних прекратилось после Первой мировой войны и компания сосредоточилась в области транспорта, связанной с электрическим оборудованием: трамваи, троллейбусы и батареи эксплуатируемых транспортных средств. После Второй мировой войны использовались корпуса автобусов на шасси Daimler Motor Company с использованием гарднеровских пятицилиндровых дизельных двигателей и даймлеровских предселекторных коробках передач.

Будучи рядом с Дерби и его Derby Works, компания возобновила контакты с железной дорогой для производства в 1947 году вместе с Багналлом тепловозов. Когда британские железные дороги приступили к замене парка паровых двигателей, Brush вступил в рынок магистральных дизель-электрических локомотивов.

В 1957 году компания и Brush Electrical Machines были куплены Хокером Сидделеем и стали называться Brush Electrical Engineering Company Limited. Как часть Hawker Siddeley Electric Power Group она затем была передана BTR и стала Brush Traction

В настоящее время компания является частью FKI Energy Technologies. Локомотивные мощности был впоследствии приобретены Brush Traction и до сих пор используется для ремонта локомотивов.

Локомотивы 
Компанией Brush были разработаны различные дизельные и электрические локомотивы для британских железных дорог:
 Класс 31 «Тип Brush 2» — тепловоз смешанного типа движения
 Класс 47 «Тип Brush 2» — тепловоз смешанного типа движения (разработан совместно с BR)
 Класс 53 «Фалькон» — прототип тепловоза
 Класс 57 переработанный тепловоз (реконструированный класс 47)
 British Rail Class 60 — тяжёлый грузовой тепловоз
 British Rail Class 89 — прототип электрического локомотива
 British Rail Class 92 — двухсистемный электровоз

Также были разработаны электрические локомотивы, используемые компанией Eurotunnel в тоннеле под Ла-Маншем
 Евротуннель класс 9

Кроме этого, компанией Brush Traction были разработаны и экспортированы следующие типы локомотивов:
 1000bhp A1A-A1A основной дизельно-электрический локомотив для Цейлона в 1952
 1730bhp Co-Co узкоколейный дизельно-электрический локомотив для Родезии (сейчас — Зимбабве) в 1963
 Различные Bo-Bo дизельные электрические грузовые локомотивы для Кубы, Танзании, Габона, Марокко
 Аккумуляторные электрические локомотивы для Гонконга
 Тяжёлые грузовые локомотивы EF класса (Новозеландские железные дороги)
 Локомотивы класса 18 для Малаянских железных дорог в 1978

Также компания Brush являлась основным поставщиком оборудования для систем быстрого транзита, в частности, для лондонского метро и Доклендских Лёгких железных дорог в Соединённом Королевстве, в Канаде и на Тайване.

Тяговое оборудование также поставлялось Британским Железным Дорогам для различных множественных групп поездов: HST тепловозы 43 класса, подобное оборудование также поставлялось в Коменг в Австралию в 1979 году, и грузовых локомотивов класса 56 и Co-Co локомотивов 58 класса.

Сохранившийся подвижной состав 
 Третий локомотив Хьюз-Фэлкон поставленный для железной дороги Коррис под номером 323 (включая части из локомотивов 324 и, возможно, 322), в настоящее время работает на соседней Таниллинской железной дороге.
 Цистерна стандартной колеи 0-4-0, построенная Brush Electrical Engineering, сохраняется в Снибстонском Парке Открытий, Лестершир.
 Цистерна широкой колеи (7 футбов) построенная на Falcon Works сохраняется на Азорах.
 Локомотивы колеи 2 фута (610 мм) Конвенции 265 и 266 бывших Берийских железных дорог, сохранились в Тресте Филлиса Рэмптона.

Прочие реликвии 
 Большое количество экземпляров в настоящий момент хранится в Национальном Трамвайном Музее / Деревня Трамвайный Крич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Список литературы 
 Lowe, J.W., (1989) British Steam Locomotive Builders, Guild Publishing
 Marsden, C.J., Fenn, B.F., (1988) British Rail Main Line Diesel Locomotives, OPC
 Toms, G., (1978) Brush Diesel Locomotives 1940-78, TPC Turntable
 Toms, G., (1999) Brush Diesel & Electric Locomotive Works List, Industrial Railway Society

Brush
Brush